Miejscowości w USA:
 Newton Grove – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
Gminy w USA:
 Newton Grove (ang. Newton Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson